Vienna kan verwijzen naar:

 Wenen, de Engelstalige naam voor de hoofdstad van Oostenrijk (Wien)
 De volgende plaatsen in de Verenigde Staten
 Vienna (Georgia)
 Vienna (Illinois)
 New Vienna (Iowa)
 Vienna (Louisiana)
 Vienna (Maryland)
 Vienna (Missouri)
 Great Meadows-Vienna
 New Vienna (Ohio)
 South Vienna
 Vienna (South Dakota)
 Vienna (Utah)
 Vienna (Virginia)
 Vienna (West Virginia)
Overige
 De vroegere codenaam voor het besturingssysteem Windows 7 van Microsoft.
Muziek
 Vienna (album), een album van de Britse popgroep Ultravox
 Vienna (single van Ultravox), een single van het gelijknamige album
 Vienna (Billy Joel), een nummer van Billy Joel
 Vienna (The Fray), een nummer van The Fray
 Dear Vienna, een nummer van Owl City
 Vienna (band), Belgische muziekgroep